Mount McKay ist der Name zweier Berge:
Mount McKay (Kanada) in der Provinz Ontario
Mount McKay (Australien) in den Australischen Alpen im Bundesstaat Victoria